«Такие разные судьбы» ( — Баран с пятью ногами) — французский кинофильм с Фернанделем в шести ролях. В одной из второстепенных ролей снялся Луи де Фюнес.

В Париже под названием «Баран с пятью ногами» через шесть лет после показа картины Вернея будет открыта сеть бутиков.

Сюжет 
Небольшая деревушка Трезильян стала местом сенсации: в семье Эдуарда Сен-Форже родилось пять близнецов. Всех он назвал по буквам латинского алфавита от «А» (Ален) до «Е» (Этьена).
Когда пятиняшки подросли, отец рассорился с детьми и выгнал их из родного дома. Односельчане решили помирить неуживчивого отца-героя со своими чадами и к 40-летию их рождения пригласить в родную деревеньку. Мэр по такому случаю решил даже вызвать самого Президента. С почётной миссией примирения был отправлен за детьми гонец, крёстный сыновей Эдуарда — доктор Мариус Боллэн. В день торжества у Дезире, одного из братьев жена рожает ещё шестерых близняшек.

В ролях 
 Фернандель — Эдуард Сен-Форже/Алэн/Бернар/Шарль/Дезире/Этьен
 Луи де Фюнес — Пилат
 Ноэль Роквер — Антуан Бриссар
 Франсуаза Арнуль — Марианна Дюран-Перрен
 Эдуар Дельмон — доктор Боллен
 Андрекс — моряк
 Дарио Морено — моряк
 Жорж Шамра — мсье Дюран-Перрен
 Полетт Дюбо — Соланж
 Рене Женен — мэр

Премии 
 1954 — Премия «Золотой Леопард» на Международном кинофестивале в Локарно
 1956 — Фильм номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий для кинофильма

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт о фильме
 Инфо и фотогалерея на gaumont.ru
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1954 года
Фильмы Франции 1954 года